

Населені пункти та їхні частини
 Ставець — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ставець — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Ставець — осада в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ставець — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки